El término Santos Dumont puede referirse a:

 Alberto Santos Dumont, aviador, inventor e ingeniero brasileño.
 Aeropuerto Santos Dumont, uno de los terminales aéreos de Río de Janeiro, Brasil.
 Santos Dumont, municipio de Brasil, en el estado de Minas Gerais.
  Santos Dumont, calle de Santiago de Chile, en las comunas de Recoleta e Independencia.
 Santos Dumont, banda chilena de rock.